Der TSV Nord Harrislee ist ein deutscher Sportverein der schleswig-holsteinischen Gemeinde Harrislee, westlich von Flensburg. Der Verein hat insgesamt 13 Sparten und etwa 1500 Mitglieder. Der 1. Vorsitzende ist Dirk Storm. Bekannt ist der Verein durch seine Handballabteilung, welche insgesamt drei Spielzeiten in der Bundesliga vertreten war. Der am 8. März 1950 gegründete Verein entstand aus den beiden Vereinen Kupfermühler Sportclub von 1946 und dem Harrisleer Sportverein.

Im Fußball hatte der TSV seine beste Zeit in den 1990er Jahren. 1995 gewann er den Titel des schleswig-holsteinischen Landesmeisters und stieg in die damalige gemeinsame Oberliga mit Hamburg auf. Aus jener Spielklasse (seinerzeit 4. Liga) musste die Mannschaft drei Jahre später wieder absteigen. Weiterhin nahm der TSV in der Spielzeit 1978/79 am DFB-Pokal teil. In der ersten Pokalrunde schied Harrislee mit 0:6 gegen Borussia Neunkirchen aus.

Darüber hinaus ist vor allem der Nachwuchsbereich der Leichtathletik-Sparte als Aushängeschild des Vereins präsent.

Handballabteilung 
Die Damenmannschaft stieg 1976 in die Oberliga Schleswig-Holstein (damals die dritthöchste Spielklasse) auf und war seitdem nie mehr tiefer als in der dritten Liga angesiedelt. Nach dem Aufstieg in die zu dieser Zeit noch zweitklassige Regionalliga im Jahr 1979 gelang der Mannschaft 1985 als Regionalmeister die Qualifikation für die neu geschaffene 2. Handball-Bundesliga, in deren Nordstaffel die Mannschaft zunächst für drei Spielzeiten spielte. Nach dem zwischenzeitlichen Abstieg in die Regionalliga kehrte Harrislee 1990 wieder in die 2. Bundesliga zurück und schaffte den direkten Durchmarsch in die 1. Bundesliga. In der Saison 1991/92 belegte Harrislee in der Nordstaffel der zweigleisigen Bundesliga allerdings nur den neunten Rang und verpasste damit die Relegationsspiele um einen Platz.

1994 stieg der TSV Nord Harrislee wieder in die Bundesliga auf. Nachdem der Verein zwei Jahre später wieder abstieg, gehörten die Mannschaft sieben Jahre der 2. Bundesliga an. Nach drei Spielzeiten in der Regionalliga kehrte Harrislee 2006 in die Zweite Liga zurück. 2011 gelang als Tabellen-Siebter der Nordstaffel die Qualifikation für die eingleisige 2. Bundesliga, wo der Verein in den drei darauffolgenden Jahren immer einstellige Tabellenplätze im Mittelfeld belegte. Zur Saison 2014/15 verzichtete der Verein auf die Lizenz für die 2. Bundesliga und startet stattdessen in der 3. Liga. Nachdem Harrislee in der Saison 2017/18 die Meisterschaft der Nordstaffel der 3. Liga gewann, kehrte die Mannschaft in die 2. Bundesliga zurück.

Größte Erfolge 
 Aufstieg in die 1. Bundesliga 1991, 1994
 Aufstieg in die 2. Bundesliga 1985, 1990, 2006, 2018
 Aufstieg in die Regionalliga 1979

Die Saisonbilanzen seit 1976/77

Kader für die Saison 2022/23 
Jula Zietz, Lea Tiedemann, Sophia Frauenschuh, Stine Jansen, Matilda Pleger, Tabea Schleemann, Ellis Meg Bruhn, Jane Andresen, Johanna Andresen, Madita Jeß, Lara Fischer, Katharina Fahl, Leonie Mettner, Marie Pfleiderer, Ronja Lauf, Hanna Klingenberg

Bekannte Spieler

(Ehemalige) Spieler 
 Uwe Bracht (1953–2016)
 Christian Neidhart (* 1968)

(Ehemalige) Spielerinnen 
 Susanne Henze (heute Susanne Petersen) (* 1974)
 Randy Bülau (* 1981)
 Mareike Vogel (* 1986)
 Kaja Schmäschke (* 1988)

Weblinks 
 Internetpräsenz des Gesamtvereins
 Homepage der Damen-Handballmannschaft

Einzelnachweise 

Handballverein aus Schleswig-Holstein
Fußballverein aus Schleswig-Holstein
Verein im Schleswig-Holsteinischen Fußball-Verband
Harrislee
Sportverein (Kreis Schleswig-Flensburg)
TSV Nord Harrislee